Sayegh ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Nasser Al-Sayegh (* 1959), kuwaitischer Fechter
 Maximos IV. Sayegh (1878–1967), syrischer Geistlicher, Patriarch von Antiochia
 Safiya Al Sayegh (* 2001), Radrennfahrerin aus den Vereinigten Arabischen Emiraten  
 Salim Sayegh (* 1935), jordanischer Geistlicher, Patriarchalvikar von Jordanien und Weihbischof im Lateinischen Patriarchat von Jerusalem